Nisís Petrokáravo kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisís Petrokáravo (ö i Grekland), Attika, Nomós Attikís, 
 Nisís Petrokáravo (ö i Grekland), Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar